FDU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bandundu (Repubblica Democratica del Congo)